Broening est un patronyme porté notamment par :

 H. Lyman Broening (1882-1983), directeur de la photographie américain ;
 Marius Broening (1983-), athlète allemand, spécialiste du sprint et notamment du 100 mètres et du relais 4 × 100 m.